Au sens premier, le mot flamme désigne la manifestation lumineuse et mobile d'un feu.

Dans des sens ou symboliques dérivés, le mot est également employé dans les domaines suivants :
 en poésie, comme synonyme d'amour : « déclarer sa flamme » ou symbole de paix : la flamme de la paix ;
 en philatélie, une flamme postale est une oblitération qui comprend, en plus du cachet donnant le lieu et la date de prise en charge du pli par les services postaux, une illustration ou un texte généralement inscrit dans un rectangle ;
 en architecture, une flamme est un ornement qui termine les vases et les candélabres ;
 dans le vocabulaire maritime et du Moyen Âge, une flamme est un pavillon long et étroit ;
 dans la cavalerie, la flamme est un genre de fanion porté sur la lance de certains corps ; 
 dans le scoutisme, la flamme est un genre de fanion qui devait flotter au centre de tout camp ou rassemblement Scout de France. 
 en aéronautique, une flamme est un morceau de tissu rouge muni d'une tige de métal visant à signaler la désactivation d'un système de l'aéronef dans certaines circonstances lorsque l'aéronef est au sol (par exemple la présence de cache de protection des tubes Pitot). Elle doit être retirée avant chaque vol (et peut d'ailleurs porter la mention remove before flight) ;
 sur les plages en France, les flammes sont les pavillons de couleur hissés sur les postes de secours ;
 une flamme de campagne est une décoration militaire américaine.

Cinéma 
 La Flamme, film français de René Hervil, sorti en 1926.
 La Flamme, film français d'André Berthomieu, remake du précédent, sorti en 1936.

Littérature  
 Flamme, série de romans pour la jeunesse écrits par Walter Farley, ayant pour thème un cheval nommé « Flamme ».
 Flamme, collection de romans policiers de l'éditeur Fleuve noir, publiés entre 1949 et 1953.
 Flamme, revue en ligne, internationale (Limoges, Antilles)

Voir aussi 
 Capitaine Flam
 Oriflamme

Références